Гаєнко Вадим Анатолійович — заступник генерального директора Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, заслужений працівник культури України.
 Гаєнко Петро Михайлович (1879—1921) — український журналіст і поет. Жертва червоного терору.
 Гаєнко Фаїна Григорівна (1900—1964) — українська актриса, керувала драматичними самодіяльними колективами в Каховці, Бериславі, Херсоні. Народна артистка УРСР.

Примітки 

прізвища на -ко